Il doppio del torneo di tennis ATP German Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergi Bruguera e Jim Courier che hanno battuto in finale Udo Riglewski e Michael Stich 4–6, 6–1, 7–6

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Anders Järryd /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Andrés Gómez /  Javier Sánchez (secondo turno)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (quarti)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (quarti)

 Kevin Curren /  Laurie Warder (primo turno) 
 Petr Korda /  Tomáš Šmíd (secondo turno) 
 Mansour Bahrami /  Éric Winogradsky (secondo turno) 
 Michael Mortensen /  Tom Nijssen (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
ATP German Open 1990